

Аникієвський — присілок, Ішимбайський район, Башкортостан
 Аникієвський — хутір, Новоаннінський район, Волгоградська область